FMH ist die Abkürzung für:
 Faculdade de Motricidade Humana, sportwissenschaftliche Fakultät der Technischen Universität Lissabon
 Fischmarkt Hamburg-Altona, deutsches Logistik- und Immobilienunternehmen
 Foederatio Medicorum Helveticorum, siehe Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
 Follmann Management Holding, deutsches Unternehmen der chemischen Industrie

FmH ist die Abkürzung für:
 Fahrrad mit Hilfsmotor

FMH